Nemzeti Bajnokság 1987/1988  – 85. edycja pierwszego poziomu rozgrywek piłkarskich na Węgrzech. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna MTK Vörös Meteor. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył Béla Melis, który w barwach klubu Debreceni MVSC strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej